Trio har flere betydninger

 Trio (musik) – en musikgruppe med tre musikere, eller et stykke musik skrevet for tre musikere
 Trio (musikgruppe) – en new wave-gruppe fra Tyskland
 Trio (tv-serie) – en norsk tv-serie
 En gruppe på 3.